The Deputy's Sweetheart – cortometraggio del 1912 diretto da Thomas H. Ince
The Deputy's Sweetheart – cortometraggio del 1913 diretto da William Duncan